Квадрат (Quadratus) е име на:

 Когномен на римската фамилия Умидии Квадрати
 Гай Умидий Дурмий Квадрат, суфектконсул около 40 г.
 Гай Умидий Квадрат, суфектконсул 118 г.
 Гай Умидий Квадрат Аниан Вер (Умидий Квадрат), суфектконсул 146 г.
 Марк Умидий Квадрат Аниан, римски консул 167 г.
 Марк Клавдий Умидий Квадрат, заговорник 181/182 г. против император Комод
 Авъл Юлий Квадрат, римски суфектконсул 94 г., консул 105 г.
 Публий Манилий Вописк Вицинилиан Квадрат, консул 114 г.
 Луций Стаций Квадрат, римски консул 142 г.
 Квинт Корнелий Квадрат, римски суфектконсул 147 г.
 Купресен Гал Квинт Корнелий Квадрат, суфектконсул 147 г.
 Авъл Авилий Уринаций Квадрат, суфектконсул 156 г.
 Гай Азиний Квадрат Протим, проконсул в Ахая 220 г.
 Азиний Квадрат, римски историк 3 век
 Квадрат от Атина, епископ на Атина и апологет († 130)

Жени:
 Умидия Квадратила, дъщеря на Гай Умидий Дурмий Квадрат, баба на Гай Умидий Квадрат
 Умидия Квадрата, племенница на Марк Аврелий; първата съпруга на Гней Клавдий Север (консул 173 г.), майка на Марк Клавдий Умидий Квадрат

Вижте също 
 Квадрат, геометрична фигура